Димовци — село в Болгарии:
 Димовци (Великотырновская область)
 Димовци (Старозагорская область)